Il doppio dello U.S. Pro Indoor 1990 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Paul Annacone e Christo van Rensburg erano i detentori del titolo. Annacone ha partecipato con John Fitzgerald, e ha perso nei quarti di finale contro Scott Davis e David Pate, mentre van Rensburg ha giocato con Kevin Curren, e ha perso in semifinale contro Grant Connell e Glenn Michibata.

Rick Leach e Jim Pugh hanno battuto in finale Connell e Michibata 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pieter Aldrich /  Danie Visser (Quarti di finale)
  Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
  Paul Annacone /  John Fitzgerald (Quarti di finale)
  Kevin Curren /  Christo van Rensburg (Semifinali)

  Scott Davis /  David Pate (Semifinali)
  Darren Cahill /  Mark Kratzmann (Secondo turno)
  Jim Courier /  Pete Sampras (Secondo turno)
  Grant Connell /  Glenn Michibata (Finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
Tabellone

U.S. Pro Indoor 1990